В парному розряді жіночого тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Кеті Горват 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гана Мандлікова (півфінал)

 Еліз Берджін /  Кеті Горват (фінал)
 Елізабет Мінтер /  Джоанн Расселл (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

United Airlines Tournament of Champions